Lozoya – comune spagnolo della comunità di Madrid
Lozoya – fiume spagnolo della comunità di Madrid, affluente del Jarama